Гриньоль — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Гриньоль — коммуна во Франции, департамент Жиронда